Европейский математический конгресс — съезд математиков Европы.

Конгресс собирается раз в 4 года под эгидой Европейского математического общества.
На церемонии открытия сообщаются имена лауреатов премий за достижения в математике:
 Премия Европейского математического общества, присуждается с 1992 года.
 Премия Феликса Клейна, с 2000 года.
 Премия Отто Нейгебауэра, с 2012 года
Содержание докладов и обсуждений публикуется в материалах конгресса.

Общий список конгрессов 
 1992: Париж, Франция
 1996: Будапешт, Венгрия
 2000: Барселона, Испания
 2004: Стокгольм, Швеция
 2008: Амстердам, Нидерланды
 2012: Краков, Польша
 2016: Берлин, Германия

См. также 
 Список пленарных докладов на Европейских математических конгрессах
 Международный конгресс математиков
 Список пленарных докладов на Международных конгрессах математиков

Примечания

Ссылки 
 Репортаж с 6-го конгресса
 Четвертый Европейский математический конгресс  
 О выдвижении кандидатов на десять премий Европейского математического общества. 4-й Европейский математический конгресс  

История математики
Математические конференции